Flöha kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Flöha (flod) – en flod i Tyskland och  
 Flöha, Sachsen,